Гасымов (также встречается написание  и иногда Гасимов) () — азербайджанская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Гасымов, Айдын Сулейман оглы (1993) — азербайджанский футболист.
 Гасымов, Алим Хамза оглы (1957) — азербайджанский певец, ханенде, актёр.
 Гасымов, Алман Фарман оглы (1937—1998) — советский азербайджанский строитель, Герой Социалистического Труда (1981).
 Гасымов, Амиль Фамиль оглы (1986) — азербайджанский самбист.
 Гасымов, Гасым Нурмагомед Оглы (род. 1959) — азербайджанский политик.
 Гасымов, Ислам (1986) — азербайджанский самбист.
 Гасымов, Ихтияр Гасым оглы (1970—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Гасимов, Махмут Маталитович (1945) — советский и российский скульптор.
 Гасымов, Мираббас Геогджа оглы — академик АН АзССР.
 Касумов (Гасымов), Музаффар Мадатович (1941—2021) — советский футболист. Тренер, функционер.
 Гасымов, Мусейиб Гасым оглы (1897—1959) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Гасымов, Мухтар Джахид оглы (1958—1992) — азербайджанский врач, Национальный герой Азербайджана.
 Гасымов, Рамиз Вагиф оглы (1975—2020) — азербайджанский военный лётчик, Герой Отечественной войны.
 
 Гасымов, Руслан Мирагаевич (1979) — российский дзюдоист.
 Гасымов, Талят Мамедага оглы (1933—2013) — певец-ханенде, народный артист Азербайджана.
 Гасымов, Теймур (1973) — азербайджанский легкоатлет.
 Гасымов, Тофик Масим оглы (1938—2020) ― азербайджанский учёный, дипломат.
 Гасымов, Шахмураз (1971) — советский и азербайджанский самбист.
 Гасымов, Эльдар Парвиз оглы (1989) — азербайджанский певец.
 
 Гасымов, Юсиф Али оглы (род. 1948) — народный артист Азербайджанской Республики (1991).

Гасымова